Рогачи́:
 Рогачи (жуки-олени) — семейство жуков.

Населённые пункты

Беларусь 
 Рогачи — деревня, Селецкий сельсовет, Березовский район, Брестская область.
 Рогачи — деревня, Островский сельсовет, Ляховичский район, Брестская область.
 Рогачи — деревня, Фариновский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область.
 Рогачи — деревня, Подлабенский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область.
 Рогачи — деревня, Индурский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область.
 Рогачи — деревня, Лядский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область.

Россия 
 Рогачи — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Рогачи — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Рогачи — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Рогачи — деревня в Чудовском районе Новгородской области России.

Украина 
 Рогачи — село в Ружинском районе Житомирской области.

См. также 
 Рогач